Jméno a příjmení Peter Molnár nebo Péter Molnár náleží těmto lidem:

 Peter Molnár (1944) – slovenský fotbalista
 Peter Molnár (1973) – slovenský fotbalista
 Péter Molnár (farář)
 Péter Molnár (fotbalista) (* 1983) – slovenský fotbalový brankář
 Péter Molnár (fotbalista, 1993) (* 1993) – maďarský fotbalový brankář
 Péter Molnár (kajakář) – maďarský kajakář
 Peter Molnár (kulturista) (* 1982) – maďarský kulturista
 Péter Molnár (vědec) – maďarský vědec